Bataille de Lutterberg (1758) entre les armées française et saxonne, opposées aux armées de Hesse et de Hanovre durant la guerre de Sept Ans.
 Bataille de Lutterberg (1762) entre les armées française et saxonne opposées à l'armée du Brunswick durant la guerre de Sept Ans.